Cedar County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Cedar County (Iowa)
 Cedar County (Missouri)
 Cedar County (Nebraska)